Ала () — город в Италии, расположен в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчинён административному центру Тренто.

Население составляет 7350 человек, плотность населения составляет 62 чел./км². Занимает площадь 119 км². Почтовый индекс — 38061. Телефонный код — 00464.

Покровителем города считается Святой Валентин. Праздник города ежегодно празднуется 14 февраля.

Ссылки 
 
 Официальный сайт города 

Города Италии